Hrvatska
 Rovno (Petrovsko), naselje u sastavu općine Petrovsko, Krapinsko-zagorska županija. 

Ukrajina
 Rovno (Ukrajina), ruski naziv za grad Rivne u sjeverozapadnoj Ukrajini središte Rivanjske oblasti